Michelbach est un toponyme pouvant désigner :

Toponyme

Michelbach, commune de l'arrondissement de Rhin-Hunsrück en Rhénanie-Palatinat
 Michelbach an der Bilz, commune de l'arrondissement de Schwäbisch Hall en Bade-Wurtemberg
 Michelbach (Westerwald), commune de l'arrondissement d'Altenkirchen en Rhénanie-Palatinat
 Michelbach, quartier de la commune de Schmelz en Sarre
 Michelbach, quartier de Marbourg en Hesse
 Wald-Michelbach, ville de l'arrondissement de la Bergstraße en Hesse

Michelbach, ville du district de Sankt Pölten-Land en Basse-Autriche

Michelbach, commune du Haut-Rhin en Alsace
Michelbach-le-Bas, commune du Haut-Rhin en Alsace
Michelbach-le-Haut, commune du Haut-Rhin en Alsace

Homonymie
Homonymie de toponyme